Lindstrom Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lindstrøm Peak, bergstopp,

USA 

 Lindstrom Peak (berg i USA), Idaho, Benewah County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar